Житницький Анатолій Зиновійович (* 1935) — український педагог, письменник, драматург.
 Житницький Олексій Анатолійович (* 1959) — український культурний діяч, письменник, директор Харківського цирку.

Примітки